Барбара Сангушко (1718 — 2 мая 1791) — поэтесса, переводчица, филантропка.

Жизнеописание 
Активная участница политической жизни Речи Посполитой. Во времена Барской конфедерации имела достаточно большое влияние на подготовку первых конфедераций на Литве. В 1769 под её патронатом создана Волынская конфедерация.

Третья жена князя Павла Кароля Сангушко (с 1739 года).

После смерти мужа жила в Варшаве во Дворце Белинских по ул. Крулевской, став тогда во главе так называемой «Милой троицы светских дам». Своей благотворительной деятельностью также отличались Кристина Белинская, Бона Свидзинская-Грановская и Марианна Свидзинская-Лянцкоронская. Их собрания, на которых обсуждались вопросы борьбы с пороками общества, посещал даже сам король Станислав Август и другие сливки общества. Кроме того Барбара Сангушко посвящала проблеме морали свои произведения и переводы из других авторов. Умерла в Варшаве в 1791 году. Похоронена рядом с мужем, в монастыре ордена Капуцинов в Люблине.

Произведения 
 [Sanguszkowa Barbara Urszula]. Uwagi pewney chwalebney matki, godney córce… na pożegnanie podane, drugi raz przedrukowane. Lwów 1760.

Примечания

Источники 
 Письмо Барбары Сангушко к сыновьям. 2 XI 1790, Зяслав
 Kukulski Remigi. Męczeństwo niecierpliwey na chwałę… Barbary z Duninów Sanguszkowey… imieniem konwentu Zasławskiego… Berdyczów 1762. 
 Elżbieta Aleksandrowska. Barbara z Duninów Sanguszkowa (1718—1791), jej literacki salon i nieznana twórczość poetycka (Streszczenie) // Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1992 t. 46 (1991) s. 9-12. 
 Agnieszka Jakuboszczak. Sarmacka dama. Barbara Sanguszkowa (1718—1791) i jej salon towarzyski. Poznań 2008. ISBN 978-83-7177-487-4 

Поэтессы Польши
Поэты Польши XVIII века
Писатели Польши XVIII века
Барбара